Shkreli (clan) – storico clan albanese
 Martin Shkreli – imprenditore e truffatore statunitense